Wiradesa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Wiradesa (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Wiradesa, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Wiradesa, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar